Przemysław Hauser (ambasador)
 Przemysław Hauser (historyk)